Никифор Комнин може да се отнася за:
 Никифор Комнин (катепан на Васпуракан) – византийски пълководец от първата половина на XI век – катепан/стратег на тема Васпуракан от 1021 до 1026 г.
 Никифор Комнин (брат на Алексий I Комнин) – византийски аристократ от края на XI и началото на XII век, брат на император Алексий I Комнин.